Сен-Со-Лакусьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 135 км на північний схід від Бордо, 45 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 438 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 900,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Со-Лакусьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Со-Лакусьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Со-Лакусьєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Со-Лакусьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Со-Лакусьєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь